McPartland est un patronyme porté notamment par : 

 David McPartland (né en 1980), coureur cycliste australien ;
 John McPartland (1911-1947), écrivain américain de roman policier ;
 Jimmy McPartland (1907-1991), trompettiste de jazz américain ;
 Marian McPartland (née en 1918), pianiste de jazz, compositrice et écrivain anglaise.

Homonymie de patronyme